Sancha de Castille est le nom de plusieurs princesses de la maison royale de Castille, notamment :

 Sancha de Castille, morte en 1179, reine de Navarre, fille d'Alphonse VII, roi de Castille et de sa première épouse, Bérengère de Barcelone, épouse de Sanche VI de Navarre ;
 Sancha de Castille, morte en 1208, reine d'Aragon, fille de Alphonse VII, roi de Castille et de sa seconde épouse, Richezza de Pologne, épouse d'Alphonse II d'Aragon, roi d'Aragon et comte de Barcelone.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique